Rethwisch steht für:

Orte in Mecklenburg-Vorpommern:
 Rethwisch, Ortsteil der Gemeinde Börgerende-Rethwisch, Landkreis Rostock
 Rethwisch, Ortsteil der Gemeinde Möllenhagen, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Orte in Schleswig-Holstein:
 Rethwisch (Steinburg), Gemeinde im Kreis Steinburg
 Rethwisch (Stormarn), Gemeinde im Kreis Stormarn 
 Rethwisch, Dorf in der Gemeinde Lehmkuhlen, Kreis Plön
 Rethwisch, Ortsteil der Gemeinde Schönwalde am Bungsberg, Kreis Ostholstein

Rethwisch ist der Familienname folgender Personen:

 Conrad Rethwisch (1845–1921), deutscher Pädagoge und Historiker

 Haymo Rethwisch (1938–2014), deutscher Unternehmer und Stifter
 Karl Rethwisch (1839–1909), deutscher Rezitator und plattdeutscher Dichter
 Karl Anton Theodor Rethwisch (1824–1904), deutscher Zollbeamter und Heimatdichter

Siehe auch:
 Rehtwisch